Tweed puede referirse a:

 Tweed (tejido), un tejido de lana.
 Tweed Run, un paseo en bicicleta en grupo en el que los participantes se visten con vestimenta tradicional de ciclismo.
 Aeropuerto Regional Tweed-New Haven, un aeropuerto público localizado a 5 kilómetros al sureste del Distrito Central de New Haven, Connecticut, Estados Unidos.
 Tweed Heads, una ciudad situada a orillas del río Tweed, en el noreste de Nueva Gales del Sur, Australia
 Shannon Tweed, una actriz y modelo canadiense.
 Río Tweed, un río en la región de Escocia, en el Reino Unido.
 Antiguo Palacio de Justicia Tweed, fue el Palacio de Justicia del condado ubicado en Manhattan, Nueva York.
 Berwick-upon-Tweed, localidad inglesa situada en el condado de Northumberland, es la ciudad más norteña de Inglaterra.
 Tweedledum y Tweedledee, son personajes fictícios de DC Comics.
 William M. Tweed, político estadounidense del siglo XIX ligado a la corrupción en Nueva York.